

Vroegmiddeleeuwse vrouwen
Gerberga I, (840/850 - 896)
Gerberga van Hamaland, (ca. 912 - ?)
Gerberga van Saksen, (913 - 969/984)
Gerberga van Gulik, (925 - 995)
Gerberga van Lotharingen, (935 - 978)
Gerberga II, (940 - 1001)
Gerberga van Dijon, (940 - 986/991)
Gerberga van Bourgondië, (965/966 - 1019)
Gerberga van Gleiberg, (970 - 1036)
Gerberga van Neder-Lotharingen, (980 - 1018)
Gerberga van Leuven, 
Gerberga van Boulogne, (1015 - 1049)
Gerberga van Macon,
Gerberga van Provence, (1060 - 1115)
Gerberga van Oostenrijk, ( - 1141)